Gjelleråsen IF é um clube de futebol da Noruega fundado em 6 de março de 1935. Sua sede fica em Gjelleråsen.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1935
Clubes de futebol da Noruega